Флаг муниципального образования «Доброво́льское сельское поселение» Краснознаменского муниципального района Калининградской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, составленный и употребляемый в соответствии с вексиллологическими правилами, служащий символом муниципального образования, единства его территории, населения, прав и самоуправления.

Флаг утверждён 30 июля 2009 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 5599.

Описание 
«Прямоугольное полотнище красного цвета с отношением ширины к длине 2:3, вдоль нижнего края которого — горизонтальная, с прямоугольными зубцами поверху, полоса белого цвета, а вдоль края у древка — вертикальная полоса, состоящая из чередующихся квадратов белого и чёрного цвета; из-за белой горизонтальной полосы выходит холм зелёного цвета с тремя вершинами (средняя выше), на каждой из которых — ветряная мельница жёлтого цвета».

Обоснование символики 
Символика флага поселения воспроизводит символику герба поселения.

Добровольск (ранее Пилькаллен, Шлоссберг) как поселение был основан литовскими крестьянами колонистами в начале XVI века возле прежней древнепрусской крепости, расположенной на возвышении, на котором позже стояли ветряные мельницы. Вероятно они символизировали тогдашнее хозяйственное значение города, как центра сельскохозяйственного района и места ярмарок.

Посёлок Добровольск (Пилькаллен) был когда-то центром района, во время второй мировой войны сильно пострадал и от прежнего города, практически ничего не осталось. В состав сельского поселения входит также территория бывшего пограничного города Ширвиндта (Кутузово), который после войны вообще не восстанавливался.

Пиллькаллен и Ширвиндт появляются соответственно в 1509 и 1500 годах. В XVII веке в крае свирепствует чума, и его приходится заново заселять, на сей раз это были немецкие крестьяне и ремесленники, а также протестанты гонимые из католических областей Европы. Политику привлечения колонистов проводил прусский король Фридрих Вильгельм I. В 1725 году от короля-созидателя основавшего только в Восточной Пруссии 15 городов, Пилькаллен и Ширвиндт получают городские права.

Свой герб Ширвиндт получает в марте 1846 года от Фридриха Вильгельма IV, как самый восточный город Пруссии и Германской империи. Герб Пилькаллена был принят в 1911 году.

В гербе и на флаге поселения нашла отражение неповторимая шахматная кайма из герба исчезнувшего города Ширвиндта, символизировавшая границу. Этот участок границы являлся старейшим в Европе, так как он сложился ещё в XV веке.

В фольклоре всех европейских народов мельница это символ изобилия и плодородия.

Три горы это символ священной Троицы. И число удачи.

Ворота символ открытости защищённости и порядка, символ перехода.

Шахматы это образ мира, в котором действуют два противоположных начал — космические силы созидания и разрушения; также образ человеческой судьбы, где тёмное выступает вперемежку со светлым. Два цвета игровой доски отсылают к дуальной структуре мира.

Примечания 

Флаги с изображением мельницы